Пракседис Балбоа има више значења:

 Пракседис Балбоа (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Балбоа (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Балбоа (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Балбоа (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Балбоа, Бреча 13 Километро 96.2 а 96.8 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Балбоа, Ла Поза (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику